Wolfrum ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Wolfrum (* 1958), deutscher Gitarrist, Komponist und Liedtexter
 Carl Georg Wolfrum (1813–1888), Industrieller, Mitglied des Böhmischen Landtags und des österreichischen Reichsrats
 Christian Wolfrum (* 1972), deutscher Gesundheitswissenschaftler und Hochschullehrer
 Edgar Wolfrum (* 1960), deutscher Historiker
 Hans Wolfrum (* 1920), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Wolfrum (1902–1983), deutscher Historiker
 Jürgen Wolfrum (* 1939), deutscher Physiker

 Klaus Wolfrum (* 1947), deutscher Politiker

 Philipp Wolfrum (1854–1919), deutscher Komponist und Organist
 Rüdiger Wolfrum (* 1941), deutscher Rechtswissenschaftler
 Sophie Wolfrum (* 1952), deutsche Stadt- und Regionalplanerin und emeritierte Professorin
 Veit Wolfrum (1564–1626), deutscher Theologe und Dichter 
 Walter Wolfrum (1923–2010), deutscher Offizier der Luftwaffe
 William H. Wolfrum (1926–2007), US-amerikanischer Bischof

Siehe auch:
 Friedrich Ernst Wolfrom (1857–1923), deutscher Maler und Radierer
 Wohlfromm

Familienname